Трка на 5.000 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 16. и 19. августа  на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Месерет Дефар из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичарки из 18 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Рекорди после завршеног такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 5.000 метара 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 2 групе. За финале пласирале су се по пет првопласиране из сваке групе (КВ) и пет према постигнутом резултату (кв).,,

Финале 
,

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-5.000 м за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 5.000 метара на Летњим олимпијским играма